Kawai Musical Instruments Manufacturing – japońskie przedsiębiorstwo produkujące instrumenty muzyczne

Osoby o nazwisku Kawai:
 Chigetsu Kawai − japońska poetka
 Kenji Kawai − japoński kompozytor
 Risako Kawai − japońska zapaśniczka
 Tatsuo Kawai − japoński zapaśnik
 Yuki Kawai − japońska siatkarka